Zeughaus (Deutsches Historisches Museum), museumpand in Berlijn
 Zeughaus (Keulen), museumpand in Keulen
 Zeughaus (Innsbruck), museum in Innsbruck